Il singolare del torneo di tennis ATP Osaka 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Toshiro Sakai 6-2, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Osaka 1973